Mančino ima više značenja:
 Mančino (Kozenca)
 Mančino (Peruđa)
 Mančino (Ređo di Kalabrija)